Profundidad (Misiones) - plaats in Argentinië
 Arroyo La Profundidad - rivier in Guatemala
 Laguneta La Profundidad - meer in Guatemala